Usher – cognome di una famiglia che appare nel racconto di Edgar Allan Poe, La caduta della casa Usher
 Usher – album di Usher del 1994
 Usher II – dei racconti di Cronache marziane di Ray Bradbury, ispirato ai racconti di Poe del 1840
 El hundimiento de la casa Usher – film diretto da Jesús Franco, tratto dal racconto di Edgar Allan Poe (1983)
 Mount Usher – montagna dei monti della Regina Maud, Antartide
 Sindrome di Usher – malattia ereditaria

Persone
 Usher (1978) – cantante statunitense
 David Usher (1966) – cantante rock britannico
 Jessie Usher (1992) – attore statunitense
 Manuel Usher (1932-2020) – cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Robert Usher (1901-1990) – scenografo statunitense